«Горизонт» () — македонский футбольный клуб из села  близ города Струмица. Клуб основан в 1950 году. В 2008 сменил название на «Горизонт Турново». По итогам сезона 2007/08 команда заняла первое место во Второй лиге и вышла в Первую лигу. Цвета клуба — сине-белые. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Кукуш» в Струмице.

Достижения 
 Серебряный призёр Чемпионата Македонии (1): 2013/14
 Победитель Второй лиги Македонии (1): 2007/08

Известные игроки 
  Сашко Пандев

Ссылки 
 Профиль клуба на сайте ФФМ 

Футбольные клубы Северной Македонии